Folklore-Festival bezeichnet:
 allgemein ein Festival der Folklore
 ein Musikfestival in Wiesbaden, siehe Folklore-Festival (Wiesbaden)
 das Festival Folclórico de Cosquín, siehe Cosquín
 das Festival Chanson Folklore International auf der Burgruine Waldeck
 das Rudolstadt-Festival in Rudolstadt